Peter Rommel ist der Name folgender Personen:

* Peter Rommel (Mediziner) (Petri Rommelii; 1643–1708), deutscher Mediziner, Stadtphysikus in Ulm
 Peter Rommel (Veterinär) (* 1935), deutscher Veterinärmediziner, Hochschullehrer und Maler 
 Peter Rommel (Filmproduzent) (* 1956), deutscher Filmproduzent